Возвращение в рай (фильм, 1953) — американский фильм-драма 1953 года с Гэри Купером в главной роли.
 Возвращение в рай (фильм, 1998) — американский фильм 1998 года с Энн Хеч и Хоакином Фениксом в главных ролях.